Capela das Neves (Ilha de Ross) — Antártida
 Capela de Nossa Senhora das Neves (Bento Gonçalves) — Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, popularmente conhecida como "Capela das Neves"
 Capela de Nossa Senhora das Neves (Funchal) — Funchal, Ilha da Madeira, popularmente conhecida como "Capela das Neves"

Desambiguações de templos